Bierzów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Bierzów (Kobyla Góra), Dorf der Gmina Kobyla Góra in der Woiwodschaft Großpolen
 Bierzów (Skarbimierz), Dorf der Gmina Skarbimierz in der Woiwodschaft Opole